Storstaden lockar kan syfta på:

 Storstaden lockar (1936) – amerikansk film i regi av William A. Wellman
 Storstaden lockar (1947) – amerikansk film i regi av George Sidney